Az alábbi szócikk a Dzsungelélet című animációs sorozat epizódjait sorolja fel.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

Jegyzetek 

                                                                                                                               Televíziós sorozatok epizódlistái